Johann Feuchter oder Johannes Feuchter ist der Name von

* Johannes Feuchter (Pastor, um 1570) (circa 1570–1634), auch: Johann Feuchter und Johannes Feuchterus, deutscher evangelischer Theologe und Pädagoge, Lehrer und Kantor in Suhl und Schleusingen; Pfarrer in Neidhartshausen und Obermaßfeld
 Johannes Georg Feuchter (1701–1758), auch: Johannes Georg Feuchter, deutscher evangelischer Theologe, Substitut und Pastor in Bischofroda und in Ruhla (Weimarer Anteil)